Тёмнокса:
 Тёмнокса — озеро в муниципальном образовании «Северодвинск» Архангельской области России.
 Тёмнокса — река в муниципальном образовании «Северодвинск» Архангельской области России. Впадает в Двинскую губу Белого моря. 
 Тёмнокса — представитель эдиакарской биоты. Название рода (Temnoxa) — от реки Тёмнокса.